

Persone
 Augusta Costanza Succi, conosciuta come madre Valeria di San Sebastiano (1849-1922) – religiosa italiana
 Belén Succi (1985) – hockeista su prato argentina
 Davide Succi (1981) – calciatore italiano
 Giovanni Succi, pseudonimo di Gianbeppe Succi (1969) – musicista, cantautore e paroliere italiano
 Luciano Succi (1915-2010) – ciclista su strada italiano
 Luigi Succi (1882-1945) – giusto tre le Nazioni italiano
 Sauro Succi (1954) – fisico italiano

Altro
 13689 Succi – asteroide della fascia principale